Osoby
 Andrea Casiraghi (ur. 1984) – członek książęcej rodziny Monako
 Charlotte Casiraghi (ur. 1986) – członkini monakijskiej rodziny książęcej
 Pierluigi Casiraghi (ur. 1969) – włoski piłkarz
 Pierre Casiraghi (ur. 1987) – członek książęcej rodziny Monako
 Sacha Casiraghi (ur. 2013) – pierwszy prawnuk księcia Monako Rainiera III Grimaldi
 Stefano Casiraghi (1960–1990) – włoski biznesmen, sportowiec, członek monakijskiej rodziny książęcej